Porta Bohemica (dal) - dal in Tsjechië
 Porta Bohemica (trein) - voormalige internationale trein
 Porta Bohemica (album) - album van Trixie Whitley